Шалга́м (тур . Şalgam suyu или сокращенно Şalgam) — острый национальный турецкий напиток из репы, происходит из региона Чукурова. Особенно популярен в Адане, Хатаи, Тарсусе, Кахраманмараш, Измире. На вкус Шалгам похож на рассол, цвет — тёмно-красный. Часто употребляют вместе с адана-кебабом и ракы .

История 
Название «шалгам» происходит от персидского شلغم и означает «репа».

Французский путешественник, натуралист и писатель Пьер Белон ещё в XV веке описал существование напитка и практику его создания. Изучение напитка также доказывает, что чёрная морковь имеет эффект высокоуглеводной диеты.

Производство 
Этот напиток производят из репы, чёрной моркови и молотого булгура с добавлением уксуса, соли и дрожжей, путем кисломолочного брожения .

Не существует стандартной технологии производства шалгама. С 1996 года в Турции появились фабрики по изготовлению этого напитка. Крупнейший производитель — Doganay Gida, доля которого на рынке составляет около 95 %.

Для ферментации в промышленных масштабах нужно 4-5 дней, при традиционном методе — 10-12.

Польза шалгама 
 улучшение аппетита
 ускорение и стабилизация пищеварительной системы
 содержание витаминов группы В успокаивающе влияет на нервную систему
 положительно влияет на работу желудка и печени
 позволяет избавиться от похмелья
 имеет антисептический эффект
 выведение токсинов из организма

События 
С 2010 года в Адане проводится Фестиваль адана-кебаба и шалгама (тур . Adana Kebap ve Şalgam Festival), продолжающий давнюю традицию употребления кебаба с печенью, шалгамом и ракы. Событие превратилось в национальный популярный уличный фестиваль; уличные музыканты, играющие на барабанах и зурне, развлекают посетителей всю ночь на вторую субботу декабря.

Примечания 

Турецкие напитки
Ферментированные напитки
Турецкая кухня
Безалкогольные напитки